Knut Andersson kan syfta på flera personer:

 Knut Andersson, 1868-1938, svensk pianist. 
 Knut Andersson, 1925-2011, redaktör för Svenskt Konstnärslexikon.
 Knut Andersson (Lillie), medeltida adelsman.
 Knut Andersson (konstnär), 1934-2021, svensk konstnär och fårbonde.